Vigge kan syfta på:

 Vigge, Bergs kommun – en småort i Bergs kommun
 Vigge, Sundsvalls kommun – en ort i Sundsvalls kommun